El Conde Cristián Carlos Reinardo de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (17 de julio de 1695, Mülheim an der Ruhr - 17 de noviembre de 1766, Heidesheim) fue un noble alemán.

Fue el tatatatarabuelo de María de Teck.

Biografía 
Cristián Carlos Reinardo era el hijo del Conde Juan de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (17 de marzo de 1662 - 3 de noviembre de 1698), y su esposa, la Condesa Juana Magdalena de Hanau-Lichtenberg (18 de diciembre de 1660 - 21 de agosto de 1715).

Después de la temprana muerte del tutor del padre de Cristián, el Consejero y Comisionado John Arnold Kielmann, fue investido en junio de 1701, por el Elector Palatino Juan Guillermo, con el Señorío de Broich. Su familia pronto lo abandonó por causa de la amenaza de la Guerra de Sucesión Española.

Matrimonio e hijos 
Cristián Carlos Reinardo contrajo matrimonio el 27 de noviembre de 1726 en Mettenheim, con la condesa Catalina Polixena de Solms-Rödelheim (30 de enero de 1702 - 29 de marzo de 1765), y tuvieron los siguientes hijos:

 Juan Carlos Luis de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (6 de octubre de 1727, Heidenheim - 20 de marzo de 1734)
 Condesa María Luisa Albertina de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (16 de marzo de 1729, Heidenheim - 11 de marzo de 1818, Neustrelitz); desposó el 16 de marzo de 1748 al Príncipe Jorge Guillermo de Hesse-Darmstadt (11 de julio de 1722 - 21 de junio de 1782).
 Condesa Polixena Guillermina de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (8 de agosto de 1730, Castillo de Heidenheim - 21 de marzo de 1800); desposó el 27 de marzo de 1752 al conde Luis Emico de Leiningen (22 de diciembre de 1709 - 23 de septiembre de 1766).
 Condesa Sofía Carlota Francisca de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (28 de octubre de 1731, Castillo de Heidenheim - 20 de enero de 1781)
 Condesa Alejandrina de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (25 de noviembre de 1732, Fráncfort del Meno - 4 de octubre de 1809); desposó el 25 de octubre de 1770 en Fráncfort del Meno al Príncipe Enrique XI de Reuss-Greiz (18 de marzo de 1722 - 28 de junio de 1800).
 Condesa Carolina Felicita de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg (22 de mayo de 1734, Heidenheim - 8 de mayo de 1810, Fráncfort del Meno); desposó el 16 de abril de 1760 al Príncipe Carlos Guillermo de Nassau-Usingen (9 de noviembre de 1735 - 17 de mayo de 1803) y tuvieron descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Otto Redlich: Mülheim an der Ruhr - Seine Geschichte von den Anfängen bis zum Übergang an Preußen 1815. Stadt Mülheim an der Ruhr im Selbstverlag, Stadt Mülheim an der Ruhr 1939.

Condes de Alemania
Casa de Leiningen
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nacidos en Mülheim an der Ruhr